Hirschbach kan syfta på:

 Hirschbach, Oberpfalz, en kommun i Bayern, Tyskland
 Hirschbach, Niederösterreich, en kommun i Österrike
 Hirschbach im Mühlkreis, en kommun i Österrike